Roger Hammond (acteur), Engels acteur
Roger Hammond (wielrenner), Engels wielrenner